Вајт Клауд има више значења:
 Вајт Клауд (Мичиген)
 Вајт Клауд (Канзас)